Park historyczny Kamphaeng Phet w Tajlandii
 Kamphaeng Phet – prowincja w Tajlandii
 Kamphaeng Phet – miasto w Tajlandii